Гийома () — французская фамилия. Известные носители:

 Гийома, Адольф (1863—1940) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Гийома, Пьер (1909—1991) — французский государственный деятель, министр обороны Франции (1959—1960).